Omslagartikel, een verhaal dat op de voorpagina verschijnt
Coverstory (televisieserie), een Nederlandse dramaserie